Сантус:

Топонимы 
 Сантус — город-порт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сантус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сантус — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. 
 Сантус-Думонт — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Брежу-дус-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Тодуз-ус-Сантус — бухта в штате Баия.
 Урбану-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.  
 Фелисиу-дус-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Франсиску-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.

Персоналии 
 Сантус, Бруну (род. 1987) — бразильский боец смешанного стиля.
 Сантус, Леонарду (род. 1980) — бразильский боец смешанного стиля.
 Сантус, Луселия (род. 1957) — бразильская актриса.
 Сантус, Рикарду (род. 1975) — бразильский пляжный волейболист, олимпийский чемпион.
 
 Сантус, Фабио (род. 1976) — итальянский лыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Сантус, Эванжелиста (род. 1977) — бразильский боец смешанного стиля.

Прочее 
 Нефтегазоносный бассейн Сантус — нефтегазоносный бассейн, располагающийся в юго-восточной части Бразилии, прибрежных и морских частях Атлантического океана.

См. также